Большой Красный Яр — название населенных пунктов в России:

 Большой Красный Яр — исчезнувшее село в Духовницком районе Саратовской области (попало в зону затопления Саратовского водохранилища).
 Большой Красный Яр — покинутая деревня в Алексеевском районе Татарстана.

См. также 
 Большой Краснояр